Юринская — фамилия и название населённых пунктов в России:

 Юринская — деревня в городском округе Егорьевск Московской области.
 Юринская — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Юринская, Татьяна Евгеньевна (род. 25 января 1996 года, Зеленогорск) — российская волейболистка.